Compagnie di Contenimento e Intervento Risolutivo – Reparto dei carabinieri
 Comité consultatif international pour la radio – Organismo ora noto come ITU-R